Тортиколлис (истор. «кривошея») — заболевание, вызванное изменением мягких тканей, скелета и нервов шеи, выраженное наклонным положением головы с поворотом её в противоположную сторону.

Виды 
 Врожденная
 Приобретенная (например болезнь Гризеля)
 Спастическая
 Рефлекторная 
 Артрогенная
 Гипопластическая
 Дерматогенная
 Компенсаторная
 Костная
 Неврогенная

Причины возникновения 
Нарушения внутриутробного развития, родовая травма, ранения, ожоги или заболевания нервной системы.

Причины возникновения врожденного заболевания 
Причиной врожденного заболевания чаще является гипертрофия грудино-ключично-сосцевидной мышцы с рубцеванием и укорочением её, реже дефект развития шейной части позвоночника (например, добавочный клиновидный позвонок), возникающие из-за неправильного положения головы плода во время беременности или родовой травмы.

Причины возникновения приобретённого заболевания 
Приобретенное заболевание часто возникает как осложнение ожогов, заболеваний шейного отдела позвоночника, а также причинами могут стать:
 вывих или подвывих шейных позвонков (артрогенная болезнь),
 недоразвитость трапециевидной или грудино-ключично-сосцевидной мышцы (гипопластическая болезнь)
 рубцовые изменения кожи шеи (дерматогенная болезнь)
 снижение слуха или зрения (компенсаторная болезнь)
 обусловленная поражением позвонков (костная болезнь)
 при поражении нервно-мышечных образований шеи (неврогенная болезнь)
 при сокращении мышц шеи (рефлекторная или спастическая болезнь)

Встречается приобретённое заболевание в связи с патологическим процессом позвоночника, мышц, в результате длительного порочного положения головы вследствие особенностей профессиональной работы.

Осложнения 
При длительном существовании заболевания у больного развивается асимметрия лица (гемигипоплазия лица) и черепа (сколиоз черепа, плагиоцефалия), деформация позвоночника.

У детей с заболеванием, часто встречается ранняя неврологическая патология ПЭП, гидроцефалия (повышение внутричерепного давления).

Диагностика 
Диагностика основывается на характерном положении головы.

Для выяснения причины заболевания важное значение имеет рентгенография шейного отдела позвоночника.

Лечение 
Лечение проводит врач-ортопед, хирург, мануальный терапевт.

Лечение определяется причинностью: при укорочении грудино-ключично-сосцевидной мышцы, производят пластическую операцию перерезки или пластического удлинения мышцы для восстановления правильного положения головы.

В течение первого года жизни проводят массаж и лечебную физкультуру, но вопреки расхожему мнению, которое бытует на просторах бывшего СССР, массаж не лечит заболевание и для грудных детей является, в лучшем случае, бесполезной процедурой. Хирургическое лечение проводится после года. Операция заключается в пересечении ключичной части мышцы и лежащей сзади неё претрахеальной фасции.
Мануальная терапия показана на всех этапах лечения заболевания. Наиболее эффективно её применять при мышечном заболевании в детском возрасте . Растяжения больной мышцы виде редрессаций категорически недопустимы, так как стимулируют рубцовый процесс.

Примечания

Ссылки 
 Спастическая кривошея: клинические и нейрофизиологические аспекты, патогенез, лечение

Заболевания опорно-двигательного аппарата человека
Болезни неизвестной этиологии